Västra Svansjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Svansjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (52 ha)
Västra Svansjön, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (16,3 ha)

Se även
Svansjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn